Иоахаз (евр. «Бог хранит») — согласно Библии, имя двух еврейских царей:

 Иоахаз (царь Израиля) — 12-й царь израильский, царствовал 17 лет (4 Цар. X, 35; XIII, 1—9)
 Иоахаз (царь Иудеи) — 17-й царь иудейский, сын Иосии, царствовал всего три месяца (4 Цар. XXIII гл.).